Сент-Агат () может означать:

 Сент-Агат-де-Мон — город в провинции Квебек (Канада), в административном регионе Лорантиды]
 Беркем-Сент-Агат — одна из коммун, образующих вместе Брюссельский столичный регион